Die Kampfwagenkanone (kurz KwK) ist Bestandteil der Panzerbewaffnung und die Bezeichnung für die fest im Geschützturm eingebaute Kanone. Zu unterscheiden sind einzeln geladene Bordkanonen und Bordmaschinenkanonen. In der Panzertruppe der Bundeswehr findet heute der Begriff Panzerkanone als Sammelbegriff für KwK Verwendung.

In Deutschland entwickelte Kampfwagenkanonen wurden in der Regel von Panzerabwehrkanonen (kurz: PaK) und Fliegerabwehrkanonen (kurz: Flak, selten auch FlaK) abgeleitet und fanden modifiziert teilweise auch als Hauptbewaffnung in Jagdpanzern (hier mehrheitlich KwK oder PjK, selten auch PaK) oder Sturmgeschützen (kurz: StuK) Verwendung. Modifikationen kamen zudem auch als Bordkanone (kurz: BK) zum Einsatz.

Kampfwagenkanonen der Wehrmacht 
Die nachstehende Übersicht enthält eine Auswahl von Kampfwagenkanonen, die in den Sonderkraftfahrzeugen (Sd.Kfz.) der Wehrmacht bis 1945 Verwendung fanden.

Einzelnachweise